1922 – anno
 1922 – numero naturale
 1922 – racconto di Stephen King
 1922 – film del 1978 diretto da Nikos Koundouros
 1922 – film del 2017 diretto da Zak Hilditch
 1921 Pala – asteroide della fascia principale del sistema solare